Sobre o mito grego, ver Filoctetes.
Sobre a tragédia escrita por Sófocles, ver Filoctetes (tragédia).

Desambiguação